Sto Diko Mou Stathmo (gr. Στο δικό μου σταθμό), är ett grekiskt musikalbum av artisten Triantafillos. Albumet gavs ut år 2008

Låtlista 
 Sto Diko Mou Stathmo - Στο δικό μου σταθμό
 O Iroas Sou - Ο ήρωας σου	
 Hronia Polla Gia Ta Genethlia Sou - Χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου
 Aneveno Thessaloniki - Ανεβαίνω Θεσσαλονίκη
 Pios Tha S' Akousei Vre Kardia - Ποιος θα σ' ακούσει βρε καρδιά
 Psemata Leei - Ψέματα λέει
 I Kardia Tha Meinei Edo - Η καρδιά θα μείνει εδώ
 I Agapi Den Niazete - Η αγάπη δεν νοιάζεται
 Periptosi Mou - Περίπτωση μου	 
 Einai Vradia - Είναι βράδια

  

Musikalbum 2008 
Grekiska musikalbum